Los Nogales kan syfta på:

Mexiko 

 Nogales, Sonora, ort, 
 Los Nogales, Puebla, Tehuacán, 
 Los Nogales, Santo Tomás, 
 Los Nogales, Durango, 
 Los Nogales, Nuevo León, 
 Los Nogales, Chilchota,